La denominación Condado de Lowndes puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Lowndes, condado de Alabama.
 Condado de Lowndes, condado de Georgia.
 Condado de Lowndes, condado de Misisipi.